Seznam armad z zaporedno številko 65.

Seznam 
 65. armada (Kitajska)
 65. armada (ZSSR)

 Zračne
 65. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi